Kahuda je český výraz pro jahody s cukrem a zakysanou smetanou. Některá nářečí (například Vysočina a Jižní Čechy) neprávem zaměňují název tohoto pokrmu za jahody s mlékem, přitom v tomto pokrmu žádné mléko není. Příprava je jednoduchá: jahody rozmačkané vidličkou či podobným nástrojem se smíchají s cukrem a zakysanou smetanou. Kahuda se podává samotná nebo s kynutými neplněnými knedlíky. Tento letní krajový pokrm je charakteristický zejména pro Šumavu a celé jižní Čechy.

České dezerty